

Парк-Сіті — місто, штат Іллінойс
 Парк-Сіті — місто, штат Канзас
 Парк-Сіті — місто, штат Кентуккі
 Парк-Сіті — місто, штат Юта
 Парк-Сіті — переписна місцевість, штат Монтана
 Парк-Сіті — переписна місцевість, штат Теннессі